Památník tří odbojů může znamenat:

 Památník tří odbojů (Lošany) – v areálu Mašínova statku v Lošanech u Kolína
 Památník tří odbojů (Olomouc) – socha od českého akademického sochaře a restaurátora Bohumila Teplého (1932–2020) v Olomouci